Eucheilota är ett släkte av nässeldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Eucheilota i familjen Lovenellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Eucheilotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Eucheilota